Lohi bezeichnet:

 Lohnsteuerhilfe Bayern
 Jyväskylän Lohi, einen ehemaligen finnischen Eishockeyverein, siehe D-Kiekko